USS Towers je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Towers (DD-959) 
 USS Towers (DDG-9)

Towers